Pugnus är ett släkte av snäckor. Pugnus ingår i familjen Cystiscidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Pugnus